Пражский марафон — ежегодный марафон, который проходит в Праге (Чехия). Впервые прошёл в 1995 году. По критерию IAAF имеет золотой статус. Дистанция марафона проходит по красивым и живописным местам города. Спортсмены пробегают по многим известным местам, а также пересекают реку Влтава по Карлову мосту.

Среди мужчин чаще всех победителями пробега становились кенийские марафонцы — 15 раз из 20. У женщин наибольшее число побед принадлежит российским бегуньям — 6 раз, у кениек — 5 побед.

Рекорды 
 Мужчины: 2:05.39 — Элиуд Киптануи  
 Женщины: 2:22.34 — Лидия Черомеи

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Prague International Marathon — победители 

Марафоны Чехии
Международные спортивные соревнования в Праге